Olga Sehnalová peut désigner :

 Olga Sehnalová (1941-), femme politique tchèque ;
 Olga Sehnalová (1968-), femme politique tchèque.